

Nomi 
 Ultimo – nome italiano maschile di persona

Persone 
 Ultimo – cantautore italiano
 Ultimo – nome in codice del capitano dei carabinieri che arrestò Totò Riina

Televisione 

 Ultimo – miniserie televisiva del 1998 di Stefano Reali
 Ultimo - La sfida – miniserie televisiva del 1999 di Michele Soavi
 Ultimo - L'infiltrato – miniserie televisiva del 2004 di Michele Soavi
 Ultimo - L'occhio del falco – miniserie televisiva del 2013 di Michele Soavi

Letteratura, fumetti e musica 
 Ultimo – manga disegnato da Hiroyuki Takei in collaborazione con Stan Lee
 Ultimo – singolo de Il Pagante del 2016
Ultimo - Il capitano che arrestò Totò Riina – libro di Maurizio Torrealta del 1995

Geografia

Australia 
 Ultimo – sobborgo di Sydney

Italia 
 Ultimo – comune in provincia di Bolzano

Altri progetti